Abborrtjärnet kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Abborrtjärnet, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,  (2 ha)
Abborrtjärnet (Laxarby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Abborrtjärnet (Mo socken, Dalsland), sjö i Åmåls kommun,  (3,5 ha)
Abborrtjärnet (Ödeborgs socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun, 
Abborrtjärnet (Örs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun, 
Lilla Abborrtjärnet, sjö i Dals-Eds kommun, 
Stora Abborrtjärnet (Töftedals socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Stora Abborrtjärnet (Åmåls socken, Dalsland), sjö i Åmåls kommun, 
Abborrtjärnet (Eda socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (6,31 ha)
Abborrtjärnet (Gräsmarks socken, Värmland, 664678-132739), sjö i Sunne kommun,  (20,5 ha)
Abborrtjärnet (Gräsmarks socken, Värmland, 666039-132600), sjö i Sunne kommun,  (5,53 ha)
Abborrtjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland, 663200-132534), sjö i Arvika kommun,  (11,1 ha)
Abborrtjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland, 664917-131197), sjö i Arvika kommun, 
Abborrtjärnet (Järnskogs socken, Värmland, 662196-129517), sjö i Eda kommun,  (2,5 ha)
Abborrtjärnet (Järnskogs socken, Värmland, 662745-129199), sjö i Eda kommun, 
Abborrtjärnet (Köla socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (11,4 ha)
Abborrtjärnet (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (5,7 ha)
Abborrtjärnet (Mangskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (3,7 ha)
Abborrtjärnet (Silleruds socken, Värmland, 656770-130481), sjö i Årjängs kommun,  (6,34 ha)
Abborrtjärnet (Silleruds socken, Värmland, 658053-130742), sjö i Årjängs kommun, 
Abborrtjärnet (Svanskogs socken, Värmland, 656787-131882), sjö i Säffle kommun, 
Abborrtjärnet (Svanskogs socken, Värmland, 657607-131186), sjö i Säffle kommun, 
Abborrtjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland, 672654-133329), sjö i Torsby kommun,  (6,32 ha)
Abborrtjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland, 674195-131550), sjö i Torsby kommun, 
Abborrtjärnet (Västra Ämterviks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Västra Abborrtjärnet, sjö i Årjängs kommun,  (1,5 ha)

Se även
Abborrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn